Qun Quran, fils de Orda qu'il remplace sur le trône, arrière petit-fils de Gengis Khan, est le second khan de la Horde blanche. Il y est remplacé par Khüinchi

Biographie

Annexes

Notes et références

Bibliographie 

Khan mongol
Horde blanche
Dirigeant politique mongol du XIIIe siècle